Genay, commune française de la Côte-d'Or
 Genay, commune française de la métropole de Lyon, en région Rhône-Alpes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France